Horn Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Horn Island (Maine)
 Horn Island (Maryland)
 Horn Island (Michigan)
 Horn Island (Mississippi)

in Australien:
 Horn Island (Torres Strait)
 Horn Island (Northern Territory)